Brygady piechoty (strzelców) noszące numer 2:

Wojska Polskiego:
 2 Brygada Górska Strzelców (1939)
 2 Brygada Strzelców (1940 → 10 BKPanc)
 2 Brygada Strzelców Karpackich (1942-1947)
 2 Brygada Strzelców Pieszych (1945-1947)

Armii Imperium Rosyjskiego:
 2 Brygada Strzelców (1914)

Armii Czerwonej:
 Lekka Brygada Strzelców (1941)
 2 Morska Brygada Strzelców (1942 → 25 Synielnikowsko-Budapeszteńska Dywizja Strzelców Gwardii im. Wasyla Czapajewa)
Ukraińskie:
 2 Zaporoska Brygada Strzelców

Zobacz też'
 1 Brygada Strzelców
 2 Brygada Piechoty
 3 Brygada Strzelców
 4 Brygada Strzelców
 5 Brygada Strzelców
 7 Brygada Strzelców